Az 1949–1950-es magyar férfi röplabdabajnokság a negyedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Vasas SC új neve Bp. Vasas lett.
A Csepeli MTK új neve Csepeli Vasas lett.
A MEFESZ TE új neve Bp. Főiskolai DISZ lett.
A III. ker. TVE új neve III. ker. Textil lett.
Az MTK új neve Textiles SE lett.
A Kőbányai Polgári Serfőző SE egyesült a Dréher SE-vel, új neve Kőbányai SDSE lett.
A BRE Dózsa A, az Újpesti TE Dózsa B néven szerepelt.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

II. osztály 
A csoport: 1. Tisza BDSE.
B csoport: 1. Miskolci Lokomotív 40, 2. Diósgyőri Vasas 40, 3. BSE 32, 4. Vörös Meteor A 24, 5. Goldberger SE 20, 6. Dózsa 18, 7. Vörös Meteor B 18, 8. Óbudai Goldberger MSE 16, 9. Chinoin SE 14, 10. ErSza 12, 11. Pénzverő SE 6, 12. Bp. Főiskolai DISZ 2 pont.

Források 
Népsport 1950.07.04. (tabella) 1950.06.29. (II. osztály)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag